Almino Álvares Afonso (Sítio Coroatá, 17 de abril de 1840 — (Fortaleza (Ceará), 13 de fevereiro de 1899 — político e ex-senador brasileiro
 Almino Monteiro Álvares Afonso (Humaitá, 11 de abril de 1929) — político brasileiro, ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social
 Almino Afonso (Rio Grande do Norte) — município do estado do Rio Grande do Norte, Brasil

Desambiguação